

Актоган — село, Аксуський район, Жетисуська область
 Актоган — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Актоган — село, Жуалинський район, Жамбильська область
 Актоган — село, Меркенський район, Жамбильська область